Ješovec je ime več naselij v Sloveniji:

 Ješovec pri Kozjem, občina Kozje
 Ješovec pri Šmarju, občina Šmarje pri Jelšah
 Ješovec, občina Slovenska Bistrica

naselja v Sloveniji